Ве́нус Те́рцо (;  17 жовтня 1967, Монреаль, Квебек, Канада) — канадська акторка, найбільш відома роллю детектива Анджели Космо в телесеріалах «Слідство веде Да Вінчі» (, 1998—2005) та «Ратуша Да Вінчі» (, 2005—2006). Лауреатка канадської премії «Лео» (), номінантка премія «Джеміні» ().

Відома як акторка озвучення персонажів популярних анімаційних фільмів: Джин Ґрей («Люди Ікс: Еволюція»), Блекарахнія («Трансформери: Війни Звірів»), жіноча сутність Ранми Саотоме («Ранма ½») тощо. Вона була голосом Рейнбоу Деш (і Спарклворкс) у DVD— та онлайн-шоу культової франшизи «Мій маленький поні».

Фільмографія

2010-ті роки

2000-ті роки

1990-ті роки

1980-ті роки

Нагороди і номінації

Примітки

Посилання 

Канадські актори озвучування
Канадські акторки озвучування
Канадські акторки